Pepe, Pepé oder Pépé ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Pepe (* 2003), italienische Rapperin, siehe Anna (Rapperin)
 Cécé Pepe (* 1996), französischer Fußballspieler
 Clara Auteri Pepe (1918–2018), italienische Schauspielerin
 Florestano Pepe (1778–1851), neapolitanischer General
 Francesco Pepe (* 1968), schweizerisch-italienischer Astronom
 Guglielmo Pepe (1783–1855), neapolitanischer General
 Joseph Pepé (1881–1970), britischer Sportschütze
 Joseph Anthony Pepe (* 1942), Bischof von Las Vegas
 Lorenzo Schiano di Pepe (* 1974), italienischer Rechtswissenschaftler (Europarechtler)

 Nico Pepe (1907–1987), italienischer Schauspieler
 Nicolas Pépé (* 1995), ivorisch-französischer Fußballspieler 
 Osman Pepe (* 1954), türkischer Politiker
 Simone Pepe (* 1983), italienischer Fußballspieler

Künstlername:
 Pepe (Fußballspieler, 1908) (José Manuel Soares; 1908–1931), portugiesischer Fußballspieler
 Pepe (Fußballspieler, 1935) (José Macia; * 1935), brasilianischer Fußballspieler
 Pepe (Fußballspieler, 1983) (Képler Laveran Lima Ferreira; * 1983), portugiesischer Fußballspieler
 Pepe (Fußballspieler, 1988) (Leandro Mauri; * 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Pepê (Eduardo Gabriel Aquino Cossa; * 1997), brasilianischer Fußballspieler
 King Pepe (* 1976), Schweizer Liedermacher und Komponist

Pepe ist der Vorname von:
 Pepe Danquart
 Pepe Lienhard

Pepe ist der Name folgender fiktionaler Figuren:
 Pepe der Frosch, Internet-Comicfigur
 Pepe Nietnagel, Hauptfigur der Filmreihe Die Lümmel von der ersten Bank

Pepe steht weiter für:
 Pepe – Was kann die Welt schon kosten, US-amerikanischer Spielfilm (1960)

Siehe auch:
 Pepe Jeans London
 Pepé le Pew
 Peppe